Гончариха — топоним:

Россия 
 Гончариха — река в Нижнедевицком и Семилукском районах Воронежской области. Правый приток Гнилуши.
 Гончариха — балка в Богучарском районе Воронежской области. Левый приток Богучарки.

Украина 
 Гончариха — село в Млиновском районе Ровненской области.
 Гончариха — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.
 Гончариха — село в Катеринопольском районе Черкасской области.